Bingener ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bingener (* 1959), deutscher Historiker
 Dirk Bingener (* 1972), deutscher römisch-katholischer Priester, Präsident von missio Aachen, Präsident des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“
 Ingeborg Bingener (1922–2001), deutsche Autorin und Politikerin
 Jürgen Bingener (1948–2018), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Bingen (Begriffsklärung)